La saison 2011-2012 du Servette Football Club 1890 voit l'équipe première dirigée par João Alves. Le club se voit s'engager dans deux compétitions que sont l'Axpo Super League et la Coupe de Suisse. Cette saison est importante dans l'histoire du club genevois puisque celui-ci marque son retour en première division. 



Effectif 
L'effectif professionnel de la saison 2011-2012 est entraîné par João Resende Alves et ses adjoints Oscar Londono et Carlos Alves.

Transferts

Départs 
 Soares
 Mendes
 Guedes(sion)
 Camara
 Varela

Arrivées 
 Barroca (A.Coimbra/POR)
 Yartey (Benfica/POR)
 Diallo (Locarno/SUI)
 Fall (La Vitréenne/FRA)

Résultats

Super League ( sous réserve de changement d'heure ) 

|}

Coupe de Suisse de football 

Le tirage au sort pour la Coupe de Suisse 2011-2012 n'a pas encore eu lieu.

Notes et références 

2011-2012
Servette